Kamisawa – stazione della metropolitana di Kōbe
Kamisawa – stazione della metropolitana di Nagoya